Шолданешти има више значења:

 Шолданешти
 Шолданешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Шолданешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији